March on, Bahamaland és l'himne nacional de les Bahames. Va ser compost per Timothy Gibson i adoptat el 1973, quan les Bahames es van independitzar del Regne Unit. L'himne anterior, God Save the King, encara es fa servir com a himne reial.

Lletra (en anglès) 
Font:

Referències

Enllaços externs 
 Audio de "March On, Bahamaland", amb informació i lletra 
 "March On, Bahamaland" Arxiu MIDI

Himnes nacionals
Composicions en re major
Bahames
Marxes